Andrews este un nume de familie patronimic, frecvent în arealul insulelor britanice. 

Este larg răspândit în Anglia și Irlanda, dar mai puțin comun în Scoția. În Anglia era concentrat în trecut în Herefordshire și Shropshire, iar în Irlanda este concentrat mai ales în Dublin, capitala țării și în jurul acesteia.

Deși se presupune frecvent că ar fi un nume de familie scoțian, datorită numelui sfântului omonim (în limba română, Sfântul apostol Andrei), care este sfântul patronator al țării, numele sub forma de Andrews este rar întâlnit, fiind în schimb frecvent întâlnit sub variantele de Anderson ori McAndrew. Această observație bazată de frecvența de repetiție a numărului nu înseamnă că numele nu ar fi scoțian. Utilizarea numelui Andrews în Scoția poate fi depistată în regiunea numită Caithness din nord-estul extrem al Scoției.

A
 A. W. Andrews, British pioneer rock-climber
 Allan Andrews, Australian politician
 Anthony Andrews, British actor (born 1948) (Under the Volcano)
 Archie Andrews (comics), fictional character from Archie Comics
 Archie Andrews (puppet), character of ventriloquist Peter Brough
 Arthur L. Andrews, USAF Chief Master Sergeant

B
 Barry Andrews, one of several people including
 Barry Andrews (dezambiguizare)
 Bill Andrews, one of several people including
 Bill Andrews (dezambiguizare)
 Bob Marshall-Andrews, British politician
 Brian Andrews (actor), actor
 Brittany Andrews, American porn actress
 Bruce Andrews, American poet
 Bryan Andrews, New Zealand cricketer

C
 Charles Andrews, one of several people including
 Charles Andrews (dezambiguizare)
 Chris Andrews, one of several people including
 :en:Chris Andrews (disambiguation)
 T. Coleman Andrews, American presidential candidate

D
 Dana Andrews (1909–1992), American actor and President of the Screen Actors Guild
 Daniel Andrews, Australian politician
 David Andrews (born 1936), Irish politician, son of Todd Andrews
 David Andrews, Jr., Irish comedian David McSavage, son of the politician
 David Andrews (actor), American actor (born 1952) (Terminator 3: Rise of the Machines, JAG)
 A. David Andrews, Irish astronomer
 Del Andrews, American director and screenwriter (1894–1942) (The Racket, All Quiet on the Western Front)
 Deno Andrews, American billiards player
 Don Andrews, Canadian politician
 Donald Andrews, American economist
 Donna Andrews, American golfer
 Donna Andrews (writer), American writer

E
 Eamonn Andrews (1922–1987), Irish television presenter
 Edward Andrews, American actor
 Elisha Benjamin Andrews, American economist
 Elizabeth Andrews, Labour Party organiser in Wales
 Elizabeth Bullock Andrews, U.S. congresswoman from Alabama
 Erin Andrews, American broadcaster
 Esao Andrews, painter

F
 Frank Andrews (1884–1943), American general
 Frank Andrews (singer), New Zealand singer
 Fred Andrews, (1864-1929) Welsh rugby player

G
 George Andrews, American mathematician
 George Andrews (rugby player), Welsh rugby player
 George Henry Andrews, Liberian politician
 George Leonard Andrews, American Civil War general
 Gerald Smedley Andrews, Canadian surveyor
 Giuseppe Andrews, American actor and director

H
 Harold Marcus Ervine-Andrews, Irish soldier
 Harry Andrews, British actor (1911–1989) (The Ruling Class)
 Harvey Andrews, British folk musician
 Henry Andrews, British astronomer
 Henry Charles Andrews, an English botanist, botanical artist and engraver
 Henry John Andrews, British Army officer

I
 Ike Franklin Andrews, American politician
 Inez Andrews, American gospel singer

J
 Jack Andrews, Northern Ireland politician, son of John Miller Andrews
 James Andrews (physician), orthopedic surgeon
 James J. Andrews, spy of the American Civil War
 James Pettit Andrews (c. 1737 – 1797), English historian
 Jay Andrews, name used by American film director Jim Wynorski
 Jessica Andrews, American country singer
 Jim Andrews (1865–1907), American baseball player
 John Bertram Andrews, American economist
 John Miller Andrews, Northern Ireland politician
 John Nevins Andrews, American Seventh-day Adventist Church missionary
 Julie Andrews (born 1935), British actress

K
 Kaare Andrews, Canadian comic book artist
 Kay Andrews, Baroness Andrews, British politician
 Keith Andrews, one of several people including
 Keith Andrews (dezambiguizare)
 Ken Andrews, American musician
 Kenneth R Andrews (1916–2005), academic and a 'father' of Corporate Strategy
 Kevin Andrews, one of several people including
 Kevin Andrews (dezambiguizare)

L
 LaVerne Andrews, American singer (1911–1967) (Andrews Sisters)
 Lee Andrews (born 1984), English footballer
 Lloyd Andrews, Canadian ice hockey player
 Lois Andrews, American actress
 Lori Andrews, American law professor

M
 Mark Andrews, one of several people including
Mark Andrews (dezambiguizare)
 Marvin Andrews, soccer player from Trinidad and Tobago
 Maxene Andrews, American singer (1916–1995) (Andrews Sisters)
 Michael Andrews, one of several people including
Michael Andrews
 Michelle Andrews, Australian field hockey midfielder
 Mike Andrews, American baseball player

N
 Naveen Andrews, British actor
 Niall Andrews, Irish politician

P
 Pamela Andrews, fictional character from Pamela, or Virtue Rewarded
 Patty Andrews, American singer (born 1918) (Andrews Sisters)
 Paul Andrews, one of several people including

 Peter Andrews, one of several people including

 Phil Andrews, British racing driver

Q
Quinton Andrews, American football player

R
 Richard Andrews, American soldier
 Rob Andrews, American politician
 Robert Andrews, British actor
 Roy Chapman Andrews (1884–1960), American explorer, adventurer and naturalist
 Ryan McDonald Andrews, U.S. Army Murder Combat Team Operator

S
 Samuel Andrews, Anglo-American inventor
 Samuel James Andrews (1817–1906), Irvingite divine
 Shane Andrews, American baseball player
 Shawn Andrews, American football player
 Simon Andrews (dezambiguizare), one of several people including

 Stephen Pearl Andrews, American anarchist
 Sybil Andrews, Canadian artist

T
 Theresa Andrews (born 1962), American backstroke swimmer
 Thomas Andrews (dezambiguizare), one of several people including
 Todd Andrews, Irish Republican politician, Fianna Fáil founder
 Tommie Lee Andrews, first person to be convicted as a result of DNA evidence
 Tommy Andrews, Australian cricketer
 Tracie Andrews, British convicted murderer

V
 V. C. Andrews, American writer

W
 Wayne Andrews, English footballer
 William Andrews, one of several people including
 William Andrews (dezambiguizare)

Vezi și 
 

Nume de familie engleze
Nume de familie irlandeze
Nume de familie scoțiene